Петрухны — деревня в Бережанской волости Островского района Псковской области.

География 
Расположена на западном приграничье города Остров, примыкая к железной дороге Остров — Пыталово — Карсава.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 146 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)